Instrukcja – zbiór zasad, przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie. Instrukcje często związane są z działaniem.
 instrukcja obsługi
 Instrukcja eksploatacji
 instrukcja kancelaryjna
 instrukcje w informatyce:
 instrukcja prosta
 instrukcja powrotu
 instrukcja przypisania
 instrukcja wyrażeniowa
 instrukcja pusta
 instrukcja skoku
 instrukcja wywołania
 instrukcja opuszczenia
 instrukcja kontynuacji
 instrukcja deklaracji
 instrukcje wejścia-wyjścia
 instrukcja rozkazu
 instrukcja strukturalna
 instrukcja pętli
 instrukcja wariantowa
 instrukcja warunkowa
 instrukcja wyboru
 instrukcja wiążąca
 instrukcja blokowa
 instrukcja sterująca
 instrukcja asemblerowa
 instrukcja poselska
 Instrukcja - w wojsku